Майлз Лейн (, 2 жовтня 1903, Мелроуз, Массачусетс — 6 серпня 1987, Мангеттен) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1925 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 7 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Бостон Брюїнс».

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Спортсмени з Массачусетсу